Rook, een aerosol van verbrandingsproducten in lucht
 Rook (roman), een roman van Ivan Toergenjev uit 1867
 Rook (Shearwater), een album van Shearwater uit 2008
 Rook (Hef), een album van Hef uit 2020
 Rook (lied), een lied van Lil' Kleine uit 2019